Een olympische sport is een sport die voorkomt bij, of ooit deel heeft uitgemaakt van de Olympische Spelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen olympische zomersporten, die deel uitmaken van de Olympische Zomerspelen, en olympische wintersporten, die deel uitmaken van de Olympische Winterspelen.

Indeling van de sporten volgens het IOC 
Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hanteert een eigen definitie voor een "sport". Een sport is een verzameling van disciplines die door één enkele bij het IOC aangesloten internationale sportbond worden vertegenwoordigd. De sleesporten wordt bijvoorbeeld vertegenwoordigd door de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie waar de disciplines bobsleeën en skeleton onder vallen. Daarnaast is er de rodelsport, vertegenwoordigd door de Fédération Internationale de Luge de Course met als enige discipline het rodelen.

In de onderstaande tabellen wordt de huidige indeling volgens het IOC gegeven, met tussen haakjes het jaar waarop de discipline voor het eerst op de Olympische Spelen werd gehouden.

Olympische zomersporten

Olympische wintersporten

Overzicht van de sporten per Spelen

Zomerspelen 
In de onderstaande tabel staat het overzicht van de actuele olympische zomersporten met daarbij tijdens welke Spelen deze sporten ook zijn gehouden. Een getal geeft het aantal onderdelen aan binnen die sport, een stip geeft aan dat het een demonstratiesport was.
* De Spelen van 1906 werden georganiseerd door het IOC, maar worden niet meer officieel erkend door het IOC**Inclusief de voormalige sporten en de huidige wintersporten

Winterspelen 
In de onderstaande tabel staat het overzicht van de actuele olympische wintersporten met daarbij tijdens welke Spelen deze sporten ook zijn gehouden. Een getal geeft het aantal onderdelen aan binnen die sport, een stip geeft aan dat het een demonstratiesport was.

 * = onderdeel op de Zomerspelen

Voormalige olympische sporten 
In de onderstaande tabel staat het overzicht van welke voormalige sporten tijdens bepaalde Spelen zijn gehouden. Een getal geeft het aantal onderdelen aan binnen die sport, een stip geeft aan dat het een demonstratiesport was.

* De spelen van 1906 werden georganiseerd door het IOC, maar worden op dit moment niet officieel erkend door het IOC**Inclusief de voormalige sporten en de huidige wintersporten

Niet-Olympische sporten 
Voor de niet-Olympische sporten worden sinds 1981 de World Games georganiseerd.

Olympische Spelen